73-й артиллерийский полк — воинское подразделение Вооружённых сил СССР во время Великой Отечественной войны.

История 
Сформирован 01.11.1941 в составе 14-й армии путём переформирования 208-го гаубичного артиллерийского полка 52-й стрелковой дивизии.

В составе действующей армии с 01.11.1941 по 28.02.1942 года.

Являлся армейским артиллерийским полком 14-й армии

28.02.1942 переименован в 471-й пушечный артиллерийский полк

Полное наименование 
 73-й артиллерийский полк 14-й армии (до 1942 года '''73-й артиллерийский полк Резерва Верховного Главнокомандования)

Подчинение

Командование 
 ??

Другие артиллерийские полки с тем же номером 
 73-й корпусной артиллерийский полк

Ссылки 
 Боевой состав Советской Армии 1941—1945
 Перечень № 13 артиллерийских, миномётных, зенитно-пулемётных полков и полков ПВО железнодорожных эшелонов, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.

Армейские артиллерийские полки СССР в Великой Отечественной войне
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1942 году